Mistrzostwa Belgii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 17 i 18 lipca w Brukseli.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Mistrzostwa Belgii w wielobojach rozegrano 28 i 29 sierpnia w Naimette-Xhovémont.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w lekkoatletyce
2010